Précy (Cher), municipi francès al departament de Cher (regió de Centre-Vall del Loira, França) 
 Précy-sur-Marne, municipi al departament de Sena i Marne  (regió d'Illa de França) 
 Précy-Notre-Dame, municipi al departament de l'Aube  (regió de Gran Est, França) 
 Précy-sur-Oise, municipi al departament de l'Oise  (regió dels Alts de França) 
 Précy-Saint-Martin, municipi al departament de l'Aube  (França) 
 Précy-le-Sec, municipi al departament del Yonne  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França) 
 Précy-sous-Thil, municipi al departament de la Costa d'Or  (Borgonya - Franc Comtat) 
 Précy-sur-Vrin, municipi al departament del Yonne  (Borgonya - Franc Comtat) 
 Cantó de Précy-sous-Thil, cantó al districte de Montbard (departament de Costa d'Or, França)